Contea di Roosevelt o Roosevelt County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Roosevelt (Montana)
 Contea di Roosevelt (Nuovo Messico)